

Sigle 

CEA est un sigle qui peut signifier :

en français
 C-E-A (Les Commissaires d'Exposition Associés), une association française ;
 CEA, un groupe de musique québécois ;
 Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un organisme de recherche scientifique français dans les domaines de l’énergie ;
 Centre d'études alexandrines, le centre a modifié son sigle en CEAlex en 2004 pour lever la confusion avec le Commissariat à l'énergie atomique ;
 Centre d'études d'assurances, à Paris ;
 Centre d'études actuarielles, à Paris ;
 Centre d'encaissement des amendes, un centre situé comme le Cacir à Rennes ;
 Centre d'éducation des adultes, Québec et partout dans le monde ou presque ;
 Centre-Est Aéronautique ;
 Cercle des étudiants en alternance, un cercle d'étudiants belge ;
 Cercle d'études architecturales, à Paris ;
 Chèque emploi associatif, sur le même principe que le chèque emploi service ;
 Collectivité européenne d'Alsace, une collectivité territoriale française regroupant le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ;
 Comité des entreprises d'assurances, une autorité administrative indépendante française ;
 Comité européen des assurances ;
 Commission économique pour l'Afrique, une des commissions régionales des Nations unies ;
 Communauté est-africaine, une organisation intergouvernementale régionale ;
 Communauté européenne d'accordéon, un organisme organisant des concours d'accordéon, au niveau régional, national, et européen ;
 Compagnie d'éclairage et d'appui, dans l'armée ;
 Conditions d'expérimentation aléatoires ;
 Conduite sous l'empire d'un état alcoolique, un délit ;
  ;
 Corps d'état architecturaux, dans le champ du BTP, pour désigner que l'ensemble des lots de finition (voir la liste de corps d'état) ;
 Courant est-australien, un courant marin ;

en anglais
 Carcinoembryonic antigen, le nom anglais de l'antigène carcinoembryonnaire, un marqueur tumoral ;
 Council of Economic Advisers, le conseil économique de la Maison-Blanche aux États-Unis ;
 Consumer Electronics Association, l'association commerciale de l'électronique ménager ;
 Computer Engineering Application, une société néerlandaise de création de logiciels ;

en espagnol
 Centro de Educación Artística, une école mexicaine d'arts ;
 , en République dominicaine ;

en portugais
 Ciências Espaciais e Atmosféricas, un centre d'étude météorologique brésilien.

Code 
CEA est un code qui peut signifier :
 Cessna Aircraft Field, l'aéroport de Wichita dans le Kansas aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Patronyme 

 Francisco Cea Bermúdez (1779-1850), homme politique espagnol ;
 Pedro Cea (1900-1970), footballeur uruguayen.

Toponyme 

 Cea, commune de la comarque de Sahagún (province de León, Espagne) ;
 Cea, rivière du Nord-Ouest de l'Espagne, affluent de l'Esla.

Homonymie d'acronyme
Code